Pancake Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pancake Island (Minnesota)
 Pancake Island (Rhode Island)
 Pancake Island (South Dakota)
 Pancake Island (Texas)